Актюбинский сельсовет — муниципальное образование в составе Володарского района Астраханской области, Российская Федерация. Административный центр — посёлок Трубный.

Географическое положение 
Сельсовет расположен в южной части территории Астраханской области в составе Володарского района. Рельеф — низменная равнина, сильно рассечена рукавами, ериками, протоками. Растительность в основном расположена узкими полосами вдоль ериков, протоков в виде камыша и деревьев. По территории Сельсовета протекают реки Бузан, Чурка и Таловая.

Сельсовет граничит с территориями Красноярского района, МО Поселок Винный и Поселок Володарский, а также сельсоветами: Хуторским, Тулугановским, Большемогойским, Козловским.

История 
В 1919 году Актюбинский сельсовет был в составе Архаровской волости Красноярского уезда, в 1925 году он был включён в состав Могойского района, после (в сентябре 1926 года) был передан в состав Марфинского района, затем (в 1931 году) — Володарского района, в военном 1944 году вернулся в состав Марфинского района, отошёл в 1963 году Красноярскому району, и наконец в 1965 году вошёл в территорию Володарского района.

Название сельсовета происходит от названия села Актюбе. В своё время это село было центром сельсовета, на территории которого находились школа, медпункт и большая часть населения сельсовета (впоследствии административные функции перешли в посёлок Трубный, в котором на данный момент и проживает большая часть населения сельсовета).

Население 

Население — 1762 человека, из них 858 мужчин и 904 женщины.

Этнический состав

Состав 
В состав поселения входят следующие населённые пункты:

Хозяйство 
Ведущей отраслью хозяйства выступает сельское хозяйство; в структуре сельскохозяйственных угодий (11,57 км², 80,7 % всех земель сельсовета) наибольшую площадь занимают пастбища (8,25 км² 57,5 %), сенокосы (3,32 км² 23,2 %). Животноводство — разведение крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей и птиц, основная продукция — мясо, молоко, шерсть и яйца. Растениеводство — выращивание овощей и картофеля. Развито рыболовство.

Среди учреждений социальной сферы в центре сельсовета действуют 2 фельдшерско-акушерских пункта (посёлков Костюбе и Трубный), школа посёлка Костюбе и Школа-сад п. Трубный, Актюбинский сельский Дом культуры (п. Трубный, 70 посадочных мест).

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации сельсовета

Муниципальные образования Володарского района Астраханской области
Сельские поселения Астраханской области